Alba Maiolini – attrice cinematografica italiana
 Giacomo Maiolini – imprenditore italiano
 Paola Maiolini – attrice italiana